Александри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Александри, Василе (1821—1890) — молдавский писатель, драматург, поэт и публицист.
 Александри, Лев Николаевич (род. 1889) — советский государственный деятель и ответственный партийный работник.